Die nachfolgende Liste enthält alle Länderspiele der gibraltarischen Fußballnationalmannschaft der Männer. Obwohl der Fußballverband von Gibraltar, die Gibraltar Football Association (GFA), bereits 1895 gegründet wurde, bestritt Gibraltar sein erstes inoffizielles Länderspiel erst am 4. Juli 1993 gegen Jersey während der Island Games auf der Isle of Wight. Zwischen 1993 und 2012 wurden weitere 53 inoffizielle Länderspiele, zumeist ebenfalls im Rahmen der Island Games, ausgetragen, ehe Gibraltar am 19. November 2013 sein erstes offizielles Länderspiel gegen die Slowakei bestritt. Die ersten 18 Länderspiele werden von der FIFA nicht anerkannt, da Gibraltar zwar UEFA-Mitglied, aber bis zum 13. Mai 2016 noch kein FIFA-Mitglied war.

Länderspielübersicht 
Legende
 Erg. = Ergebnis
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen
 abg. = Spielabbruch
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Hintergrundfarbe grün = Sieg
 Hintergrundfarbe gelb = Unentschieden
 Hintergrundfarbe rot = Niederlage
 EM = Europameisterschaft
 WM = Weltmeisterschaft

Statistik 
In der Statistik werden nur die offiziellen Länderspiele berücksichtigt. (Bilanz der inoffiziellen Länderspiele: 58 Spiele, 29 Siege, 5 Unentschieden, 24 Niederlagen, 142:82 Tore)

Legende
 Sp. = Spiele
 Sg. = Siege
 Uts. = Unentschieden
 Ndl. = Niederlagen
 Hintergrundfarbe grün = positive Bilanz
 Hintergrundfarbe gelb = ausgeglichene Bilanz
 Hintergrundfarbe rot = negative Bilanz

Gegner

Kontinentalverbände

Anlässe

Spielarten

Austragungsorte

Spielergebnisse

Weitere Spiele 
Zweimal, 1965 und 1973, gastierte die englische Fußballnationalmannschaft in Gibraltar. Dabei wurden drei Spiele im Victoria Stadium gegen eine Gibraltar-Auswahl ausgetragen. Diese Spiele können jedoch aus gibraltarischer Sicht nicht als Länderspiele bezeichnet werden, da die Gibraltar-Auswahl neben gibraltarischen Fußballspielern auch aus in Gibraltar stationierten britischen Soldaten des Royal Gibraltar Regiments, heute Teil der British Forces Gibraltar, bestand. Bei dem Spiel 1973 kam der legendäre englische Nationaltorhüter Gordon Banks zu seinem letzten und zugleich nach dem Verlust seines rechten Augenlichts einzigen Länderspieleinsatz.
 22. Mai 1965:  Gibraltar –  England 1:7
 23. Mai 1965:  Gibraltar –  England 0:6
 10. April 1973:  Gibraltar –  England 0:9
Im Rahmen des vor der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 ausgetragenen FIFI Wild Cup bestritt die gibraltarische Fußballnationalmannschaft im Stadion am Millerntor auf Sankt Pauli ein Gruppenspiel, sowie das Spiel um den dritten Platz gegen die fiktive Republik Sankt Pauli.
 29. Mai 2006:  Republik Sankt Pauli –  Gibraltar 1:1
 3. Juni 2006:  Republik Sankt Pauli –  Gibraltar 1:3

Siehe auch 
 Gibraltarische Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Länderspielübersicht FIFA
 Länderspielübersicht RSSSF
 Länderspielübersicht World Football Elo Ratings
 Länderspielübersicht EU-Football
 Rund um die Island Games:
 Offizielle Spielberichte nach Jahren (Auswahl): 1993 (PDF; 114 kB), 1995 (PDF; 895 kB), 1997 (PDF; 300 kB), 1999 (PDF; 202 kB), 2001 (PDF; 105 kB), 2003 (PDF; 134 kB), 2007 (PDF; 74 kB), 2009 (PDF; 399 kB), 2011 (PDF; 346 kB), 2015 (PDF; 369 kB)
 Turnierübersicht (1985–2015) RSSSF
 Semi-Professional Four Nations Tournament 2008 RSSSF

Einzelnachweise 

Gibraltar
!Landerspiele